Mały – szczyt w paśmie Arczycy, w północnej części Gorganów
 Mały – polski film fabularny z 1970
 Mały – kanadyjsko–amerykański film fabularny z 2006

Zobacz też